Hawkwind:

 Hawkwind — британская рок-группа.
 Hawkwind — дебютный студийный альбом британской рок-группы Hawkwind.